Игорь Долматов:
 Долматов, Игорь Николаевич (1970—2015) — советский и российский футболист и игрок в мини-футбол.
 Долматов, Игорь Юрьевич (род. 1959) — российский учёный-биолог, член-корреспондент РАН (2022).